Butuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Butuh, Purworejo, by, 
 Kecamatan Butuh, distrikt, Jawa Tengah, 
 Butuh, Kediri, by, 
 Butuh, Boyolali, by, 
 Butuh, Wonosobo, by, 
 Butuh, Semarang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar